Ð
 Eth (voleibolista)
 Eth (Norte)
 ETH Bioenergia
 ETH (Sigla para Ether)
Ou ainda:
 Eths - banda de metal

Desambiguações de siglas